Louis d'or (munt), sedert 1640 de benaming voor diverse gouden munten met de beeldenaar van de Franse koning
Louis d'Or (prijs), Nederlandse prijs die jaarlijks aan een acteur wordt uitgereikt
Louis D'Or, Belgisch scheikundige en mijningenieur